Seefeld kan avse:

Geografi

Tyskland 

 Seefeld, Oberbayern – kommun, Bayern, Oberbayern, 
 Seefeld, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Seefeld, Werneuchen – ortsdel i Werneuchen i Brandenburg

Österrike 

 Seefeld in Tirol – en kommun i Tyrolen, Politischer Bezirk Innsbruck Land, 
Seefeld-Kadolz – en kommun i distriktet Politischer Bezirk Hollabrunn 

Robotskapade Österrikeförgreningar